Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 (група D) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 7 квітня по 14 квітня 1997 року в Андоррі у містечку Канільйо.

Попередній раунд

Група А

Група В

Фінальний раунд

1 - 4 місця 

Збірні Хорватії, Південної Кореї, Іспанії та Югославії підвищились до Групи C.

5 - 8 місця

Кваліфікація Групи D 
Проходила 19 -  24 лютого в столиці Туреччини Анкарі.

Також у чемпіонаті 1998 року візьме участь збірна Греції.

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1997 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою